DHA puede referirse a:
 Defence Housing Australia (DHA por sus siglas en inglés), empresa de negocios del gobierno australiano.
 El ácido docosahexaenoico (DHA por sus siglas en inglés), ácido graso esencial poliinsaturado de la serie omega-3.
 Dharius (a veces estilizado como DHA), rapero mexicano.